Чернушевич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чернушевич, Алексей Александрович (род. 1978) — французский шахматист, гроссмейстер (2012).
 Чернушевич, Арнольд Петрович (1933—1991) — советский фехтовальщик-шпажист, чемпион мира, призёр Олимпийских игр.
 Чернушевич, Николай Фёдорович (1904—1981) — белорусский поэт, прозаик, переводчик, известный как Микола Хведарович.